Натуральне число 1602
 1602 рік до нашої ери
 1602 рік нашої ери